Duitsland:
 Oberhaid (Opper-Franken), een plaats in de deelstaat Beieren
 Oberhaid (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Tsjechië:
 Horní Dvoriště (Duits: Oberhaid)
 Zybytiny (Duits: Oberhaid)